Европско првенство у кошарци 1977. је двадесетпрво регионално кошаркашко такмичење организовано под покровитељством ФИБЕ Европа. Такмичење је одржано у Белгији од 15. до 24. септембра. Градови домаћини били су Остенде и Лијеж.

Учесници 

Дванаест националних тимова је подељено у две групе по 6 тимова.

Групна фаза 

Победник добија 2 бода, а поражени 1 бод. Прва два тима из обе групе су се пласирала у полуфинале, а трећеплаирани и четвртопласирани у борбу од 5-8. места, а последња два у борбу од 9-12. места.

Група А - Лијеж

Табела групе А

Група Б - Остенде

Табела групе Б

Финална фаза

Пласман од 9. до 12. места

Утакмица за 11. место

Утакмица за 9. место

Пласман од 5. до 8. места

Утакмица за 7. место

Утакмица за 5. место

Полуфинале

Утакмица за 3. место

Финале

Коначан пласман

Награде 
Најкориснији играч првенства (МВП):
  Дражен Далипагић.

Састави земаља победница 

 
Европска првенства у кошарци
Кошарка у Белгији
Кошарка у 1977.